Diocese of Moosonee ist der englische Name folgender Bistümer:
 anglikanisches Bistum Moosonee
 römisch-katholisches Bistum Moosonee